

Patronyme 

 Alberto Bevilacqua (1934-2013), poète, romancier, cinéaste et journaliste italien ;
 Anthony Joseph Bevilacqua (1923-2012), cardinal américain ; 
 Antonio Bevilacqua (1918-1972), coureur cycliste italien ;
 Antonio Bevilacqua (1957-), coureur cycliste italien ;
 Bonifazio Bevilacqua Aldobrandini (1571-1627), cardinal italien ;
 Claire Bevilacqua (né en 1983), surfeuse australienne ;
 Daniel Bevilacqua, dit Christophe (1945-2020), chanteur français ;
 Giovanni Carlo Bevilacqua (1775-1849), peintre italien ;
 Giulio Bevilacqua (1881-1965), prélat italien ;
 Maurizio Bevilacqua (né en 1960), homme politique canadien ;
 Piero Bevilacqua (né en 1944), historien et essayiste italien ;
 Simone Bevilacqua (né en 1997), coureur cycliste italien.

Toponyme 
 Bevilacqua est une commune de la Vénétie.

Bâtiment 
 Le palazzo Bevilacqua-Costabili, palais du centre de Ferrare (Italie).

Musique 
 Bevilacqua, album de Christophe (1996).

Homonymie de patronyme italien